Tishomingo - um chefe indígena (c.1734-1838), líder da tribo de ameríndios Chickasaw

Localidades

Tishomingo (Mississippi)
Tishomingo (Oklahoma)
Condado de Tishomingo

Desambiguações de topônimos